J35 může mít různé významy:
 Allison J35 – americký jednoproudový motor
 J35 Draken – švédský stíhací letoun
 označení pro angínu podle klasifikace ICD-10